Els Horts (Albanyà), nucli de població del terme municipal d'Albanyà (Alt Empordà)
 Els Horts (Serdinyà), antic poble del municipi de Serdinyà (Conflent)
 Els Horts (Claverol), zona d'horts del poble de Claverol, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Els Horts (Serradell), zona d'horts del poble de Serradell, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)